Den Namen SMS Gazelle trugen in der Geschichte der Kaiserlichen Marine zwei Schiffe:
SMS Gazelle (1859), Gedeckte Korvette der Arcona-Klasse
SMS Gazelle (1898), Kleiner Kreuzer der Gazelle-Klasse